Patrizio Morger, né le  à Männedorf en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987 || SC Rapperswil-Jona || LNB
|| 20 || 3 || 8 || 11 || 2 || || || || || 
|-
| 1987-1988 || SC Rapperswil-Jona || LNB
|| 34 || 10 || 8 || 18 || 8 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 1988-1989 || SC Rapperswil-Jona || LNB
|| 36 || 8 || 9 || 17 || 2 || 10 || 5 || 1 || 6 || 0 
|-
| 1989-1990 || SC Rapperswil-Jona || LNB
|| 36 || 8 || 8 || 16 || 18 || 10 || 4 || 2 || 6 || 2 
|-
| 1990-1991 || HC Lugano || LNA
|| 36 || 7 || 6 || 13 || 22 || 11 || 2 || 0 || 2 || 10 
|-
| 1991-1992 || HC Lugano || LNA
|| 35 || 2 || 0 || 2 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1992-1993 || Zürcher SC || LNA
|| 36 || 5 || 4 || 9 || 35 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1993-1994 || Zürcher SC || LNA
|| 36 || 3 || 5 || 8 || 6 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1994-1995 || Zürcher SC || LNA
|| 35 || 3 || 5 || 8 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 1995-1996 || Zürcher SC || LNA
|| 36 || 4 || 3 || 7 || 16 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1996-1997 || Zürcher SC || LNA
|| 45 || 10 || 13 || 23 || 10 || 5 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 1997-1998 || ZSC Lions || LNA
|| 40 || 2 || 5 || 7 || 2 || 8 || 2 || 0 || 2 || 0 
|-
| 1998-1999 || ZSC Lions || LNA
|| 45 || 7 || 7 || 14 || 20 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1999-2000 || ZSC Lions || LNA
|| 22 || 1 || 3 || 4 || 0 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 15 || 5 || 2 || 7 || 10 || 11 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2000-2001 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 44 || 4 || 7 || 11 || 18 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 44 || 4 || 11 || 15 || 16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 39 || 5 || 3 || 8 || 4 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2003-2004 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 48 || 1 || 7 || 8 || 10 || 8 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 2004-2005 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 37 || 1 || 4 || 5 || 6 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 44 || 4 || 2 || 6 || 6 || 12 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2006-2007 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 44 || 2 || 3 || 5 || 4 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0

|681||70||90||160||195||105||13||8||21||22

|126||29||33||62||30||23||9||4||13||2

Références 

Naissance en avril 1968
Naissance dans le canton de Zurich
Sportif saint-gallois
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Lugano
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du ZSC Lions
Attaquant de hockey sur glace